Huljesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Huljesjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (42,1 ha)
Huljesjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (1,12 km²)
Lill-Huljesjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (34,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn